Kalevi Hämäläinen (né le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1950, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1950-1951 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||8 ||2 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1952 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1953 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1931
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Attaquant de hockey sur glace